Натуральне число 1859
 1859 рік до нашої ери
 1859 рік нашої ери